Die Communauté d’agglomération Limoges Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. November 2002 gegründet und umfasst 20 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Limoges.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 trat die Gemeinde Chaptelat dem Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Limoges Metropole
Gemeindeverband im Département Haute-Vienne
Gegründet 2002